Примейра лига 2020/21 () — 87-й сезон чемпионата Португалии, высшего дивизиона в системе футбольных лиг Португалии. Сезон начался 18 сентября 2020 года и завершился 19 мая 2021 года.

Чемпионский титул защищал «Порту».

Чемпионом в 19-й раз в истории стал «Спортинг» спустя 19 лет после последнего чемпионства в сезоне 2001/02.

Изменения в таблице 
«Авеш» и «Витория Сетубал» выбыли из Примейры по итогам розыгрыша 2019/20, после 3-х и 16-ти сезонов после повышения соответственно.
«Насьонал» и «Фаренсе» повышены в Примейру после приостановки розыгрыша Второй лиги 2019/20 из-за пандемии коронавируса COVID-19, занимая на момент приостановки 1-е и 2-е места в турнирной таблице соответственно. «Насьонал» вернулся в Примейру спустя сезон, в то время как «Фаренсе» ― только через 18 лет.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2020/2021
Португалия
Спорт в Португалии в 2020 году
Спорт в Португалии в 2021 году